Ian Bell peut désigner :
Ian Bell (1954-), un musicien canadien ;
Ian Bell (1956-2015), un journaliste et écrivain écossais ;
Ian Bell (1962-), un programmeur britannique ;
Ian Bell (1982-), un joueur de cricket britannique.